Estação do ano
Different Seasons — livro de 1982 de Stephen King, lançado no Brasil como Quatro Estações
As Quatro Estações (Poussin) — conjunto de quatro pinturas a óleo de Nicolas Poussin

Música
As Quatro Estações — obra de 1723 de Antonio Vivaldi
As Quatro Estações (álbum de Legião Urbana) — lançado em 1989
As Quatro Estações ao Vivo — da banda Legião Urbana, lançado em 2004
As Quatro Estações (álbum de Sandy & Junior) — lançado em 1999
"As Quatro Estações" (canção) — de Sandy & Junior, lançada no álbum homônimo
Quatro Estações (turnê) — de Sandy & Junior, realizado em 2000
Quatro Estações: O Show — álbum ao vivo da dupla Sandy & Junior, lançado em 2000

Desambiguações de música